WTA-toernooi van Charleston 500 2021, een toernooi in de categorie "WTA 500" (5–11 april 2021)
 WTA-toernooi van Charleston 250 2021, een toernooi in de categorie "WTA 250" (12–18 april 2021)
 WTA-toernooi van Charleston 125 2021, een toernooi in de categorie "WTA 125" (26 juli–1 augustus 2021)